Henri van Orléans (1908-1999) 
Henri van Orléans (1933-2019)